Selinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Seelinger (1848–1919), hessischer Kaufmann und Politiker (NLP)
 Anette Seelinger (* 1958), deutsche Künstlerin und Pädagogin
 Hartmann Seelinger, Bürgermeister von Lampertheim

Siehe auch:
 Selinger